Atabey (district), een Turks district in de provincie Isparta
 Atabey (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Atabey